Георги Икономов може да се отнася за:

 Георги Икономов (1822 – 1865/7), български просветен деец от Дупница
 Георги Икономов (1836 – 1914), български просветен деец
 Георги Икономов (1846 – 1876), български революционер
 Георги Икономов, гъркоманин, андартски капитан
 Георги Икономов (1923), български лекар